Кристоф Ди Помпео () — французский политик, член партии Вперёд, Республика!, бывший депутат Национального собрания Франции.

Биография 
Родился 15 июля 1964 г. в Отмоне (департамент Нор). Профессор экономики, в последние годы работал в области общественного здравоохранения.

Член Социалистической партии с 1990-х годов, Кристоф Ди Помпео избирался по списку социалистов в совет города Мобёж в 2008 и 2014 годах. Разочаровавшись в идеях социалистов, в 2016 году он вышел из партии, а в 2017 году примкнул к партии Вперёд, Республика!, созданному Эмманюэлем Макроном. На  выборах в Национальное собрание 2017 г. он стал кандидатом Вперёд, Республика! по 3-му избирательному округу департамента Нор и одержал победу, получив во 2-м туре 51,30 % голосов.

В Национальном собрании являлся членом Комиссии по иностранным делам, возглавлял парламентскую группу дружбы Франция-Италия. Он выступает в итало-французском клубе, основанном Эдоардо Секки, для поддержки франко-итальянского сотрудничества. Он также являлся Специальным докладчиком по географическому региону США и Канады и председателем группы по вопросам безопасности.

На выборах в Национальное собрание в 2022 году вновь баллотировался от партии Вперёд, Республика! по 3-му избирательному округу департамента Нор, но смог получить в 1-м туре только 15,0 % голосов, занял четвертое место и во второй тур не прошел.

Политическая карьера 
16.03.2008 — 14.03.2020 — член совета города Мобёж 
29.03.2004 — 14.03.2010 — член Совета региона Нор-Па-де-Кале 
23.04.2011 — 05.12.2015 — член Совета региона Нор-Па-де-Кале 
21.06.2017 — 21.06.2022 — депутат Национального собрания Франции от 3-го избирательного округа департамента Нор

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Нор
 Депутаты Национального собрания Франции

Примечания

Ссылки 
Персональная страница на сайте Национального собрания Франции 

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены партии «Вперёд, Республика!»